Ruhbank bezeichnet:

 eine ein- oder mehrgliedrige steinerne Sitzbank, siehe Ruhstein

Ruhbank ist außerdem der Name folgender Orte:

 der Name eines Stadtteils von Pirmasens in Deutschland, siehe Ruhbank (Pirmasens)
 der Name eines Ortsteils von Küngoldingen in der Schweiz
 der deutsche Name der heute zu Polen gehörenden Ortschaft Sędzisław in Schlesien
 Haltestelle Ruhbank (Fernsehturm), eine Haltestelle der Stadtbahn in Stuttgart